Rio Real (Bahia) — município brasileiro
Rio Real (Brasil) — curso d'água
Rio Real (Portugal) —  curso d'água

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de hidrografia